Töbelsee heißen zwei Seen bei Bäumlesfeld, Ortsteil Hütten, Gemeinde Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg:
 Töbelsee (an den Brunnenwiesen), am Gewann Brunnenwiesen westlich von Bäumlesfeld
 Töbelsee (im Töbel), im Waldgewann Töbel südwestlich von Bäumlesfeld, durchflossen vom Moosbach (Fichtenberger Rot)